Sezóna 2009/2010 byla 1. sezónou Slohokej ligy. Mistrem se stal tým HDK Maribor.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
HK Triglav Kranj – HK Slavija 2:0 (4:1, 5:2)
HD mladi Jesenice – KHL Medveščak II 2:0 (9:3, 2:1)
HDK Maribor – HK MK Bled 2:0 (7:2, 6:2)
HK Partizan – HD HS Olimpija 2:0 (5:1, 4:3)

Semifinále 
HK Triglav Kranj – HK Partizan 0:2 (3:4, 1:5)
HD mladi Jesenice – HDK Maribor 0:2 (1:3, 1:3)

O 3. místo 
HK Triglav Kranj – HD mladi Jesenice 2:0 (4:1, 4:2)

Finále 
HDK Maribor – HK Partizan 2:0 (3:2, 3:2)

Slohokej liga
Lední hokej v roce 2009
Lední hokej v roce 2010